Wolfgang Jaspers ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmensberater. Er ist an der privaten Fachhochschule University of Applied Sciences Europe (früher Business and Information Technology School) in Iserlohn als Dozent für Betriebswirtschaftslehre tätig.

Wolfgang Jaspers studierte BWL an der Fachhochschule Niederrhein in Mönchengladbach und anschließend Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Darmstadt, bevor er 1994 an derselben Hochschule promovierte. Zugleich arbeitete er zwischen 1990 und 1994 als Senior Consultant bei Deloitte. Nach seiner Dissertation machte er sich als Unternehmensberater selbständig und unterstützt seitdem Unternehmen schwerpunktmäßig in den Bereichen Inventurmanagement und Geschäftsprozessoptimierung. Des Weiteren arbeitet er als Gutachter für verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

2001 übernahm Wolfgang Jaspers den Lehrstuhl für Unternehmensführung und -entwicklung an der BiTS Iserlohn, an der er im Dezember 2002 eine Professur erhielt. War er zwischenzeitlich als Studiengangsleiter für Betriebswirtschaftslehre und das Nachfolge-Programm Business and Management Studies tätig, ist er inzwischen nur noch Fachdozent für BWL. Er ist Gründer und Geschäftsführer des an der BiTS ansässigen Instituts für Wissensmanagement, das er im Oktober 2005 gemeinsam mit einem damaligen BWL-Studenten ins Leben rief.

Mit der A-Jugend des TV Oppum 1894 e. V. wurde Wolfgang Jaspers 1979 und 1980 Westdeutscher Meister und 1979 Deutscher Vize-Meister im Hallenhandball.

Veröffentlichungen 
 Entscheidungsstrategien in der BWL: Case Studies für Studium und Praxis. Oldenbourg Verlag, München 2011. ISBN 978-3486704495
 Wissensmanagement heute. Oldenbourg Verlag, München 2008. ISBN 978-3-486-58746-3
 Stichprobeninventur in der Praxis. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 1994. ISBN 3-8244-6056-4

Weblinks

Einzelnachweise 

Ökonom (21. Jahrhundert)
Unternehmensberater
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann